Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit. A mérkőzésekre július 2. és 14. között került sor. Ezt megelőzően június 26–29. között játszották a selejtezőket.

A cím védője Garbiñe Muguruza volt. A tornán elért eredménye függvényében a verseny előtt hárman voltak esélyesek a világranglista élére kerülésre: Simona Halep, Caroline Wozniacki és Sloane Stephens. Wozniacki abban az esetben lehetett volna világelső, ha a döntőbe jut, de a második körben kiesett. Stephens viszont csak úgy lehetett volna világelső, ha Halep már az első fordulóban kiesik, és Wozniacki nem jut a döntőbe, de már az első fordulóban kiesett. Ezzel Halep az elért eredményétől függetlenül (a 3. körben esett ki) megőrizte világelsőségét.

Az első tíz kiemeltből kilenc nem jutott be a 4. körbe. Ilyen az open era történetében még nem fordult elő.

A győzelmet a német Angelique Kerber szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–3 arányban legyőzte az amerikai Serena Williamst. Kerber ezzel harmadik Grand Slam-tornagyőzelmét, egyben első wimbledoni címét szerezte meg.

A magyarok közül Babos Tímea a főtáblán volt indulásra jogosult, de az első fordulóban vereséget szenvedett, és kiesett a további küzdelmekből. Stollár Fanny a selejtezőben indulhatott, és az 1. körben búcsúzni kényszerült.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1